Podboršt je ime več naselij:

 Podboršt, Ivančna Gorica
 Podboršt, Sevnica
 Podboršt pri Komendi

 Dolenji Podboršt, Mirna Peč
 Dolenji Podboršt pri Trebnjem

 Gorenji Podboršt, Mirna Peč
 Gorenji Podboršt pri Veliki Loki
 Podboršt, naselje, del Črnuč v Ljubljani